Little Man kan syfta på:

 Little Man – en kortfilm från 1999
 Little Man (2006) – en amerikansk film från år 2006
 Little Man (sång) – en poplåt av Sonny & Cher från år 1966